Fehér Csaba (1936–2011) orvos, belgyógyász, kardiológus
Fehér Csaba (1975) magyar válogatott labdarúgó